Аларик Хэггблум (; ) — политик Аландских островов; премьер-министр правительства Аландов (1972—1979).

Биография 
Родился 14 марта 1914 года в Вордё, в Або-Бьёрнеборгской губернии, в Великом княжестве Финляндском.

В качестве депутата Парламента Аландских островов представлял аландскую либеральную партию.

С 1 июля 1972 по 1 января 1979 года был премьер-министром правительства Аландов.

Скончался 7 мая 1995 года в Мариехамне на Аландских островах.

Примечания 

Премьер-министры Аландских островов